est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Cyclope de l'étoile Terrestre de la Violence, Gigant apparait durant le "Junikyu-Hen" du chapitre Hadès.

La maison du Cancer : entrée en scène 
Gigant est l'un des 16 spectres envoyés au sanctuaire d'Athéna par ordre de Rhadamanthe.

Leur mission était la suivante : surveiller de près les faits et gestes des chevaliers d'or renégats : Sion, Saga, Camus, Shura, Masque de Mort et Aphrodite et s'assurer qu'ils remplissent leurs engagements, à savoir prendre la tête d'Athéna.

Dans le cas contraire, le groupe de Gigant devaient alors s'en charger. Le spectre du Cyclope mena donc le groupe de spectres au sein du Sanctuaire en toute discrétion, sans cesse caché dans l'ombre... du moins, jusqu'à ce qu'ils perdent la trace de Saga, Camus et Shura. 

Perdu, les Spectres profitèrent de l'arrivée de Mû dans le temple du Cancer pour tenter de le faire parler. 
Pour ce faire, le Spectre Myu du Papillon paralysa le chevalier d'or, Gigant fit alors son entrée, accompagné de son groupe. Il interrogea Mû afin de savoir où étaient les renégats, mais le Bélier ne répondit que par une moquerie. Vexé, et certain que le Bélier ne possédait aucune information, Gigant fut sur le point d'achever Mû. Mais il fut stoppé par Myu qui désirais un duel contre le chevalier d'or du Bélier. Il laissa donc Mû au main du Spectre du Papillon et continua sa route en direction de la maison du Lion.

La maison du Lion : un passage mouvementé 
Lorsque le groupe de Spectre arriva face au temple suivant, ils se rendirent compte que le chevalier d'or du Lion, Aiolia, les attendait déjà. Gigant lui demanda alors si les renégats avaient déjà traversé la maison du Lion, et Aiolia leurs rétorqua immédiatement qu'il n'auraient jamais laissé passer aucun ennemi. Gigant suggéra alors que les renégats aient pu se téléporter jusqu'au temple d'Athéna, mais Aiolia leur répondit que ceci était impossible car les temples du sanctuaire ne pouvaient qu'être franchis un à un, à pied. Gigant révéla ensuite à Aiolia sa mission : espionner les renégats et se charger de tuer Athéna au besoin. Cinq Spectres du groupe se jetèrent alors sur Aiolia, mais furent immédiatement taillés en pièces et tués sur le coup par le "Lightning Plasma" du Lion. Le spectre du Cyclope n'en cru pas ses yeux et tenta de trouver une stratégie pour éviter d'être balayé à son tour. Soudainement le Spectre Laimi du Ver apparut et annonça qu'il allait s'occuper du Lion. Le groupe de Gigant pouvaient passer sans s'inquiéter... Laimi arriva à bloquer Aiolia avec son "Worms Bind" et ordonna au groupe de Gigant de continuer leur route vers la prochaine maison : celle de la Vierge.

La maison de la Vierge : la fin de la route 
Arrivé dans le temple de la Vierge, le groupe de Spectres est seul et personne ne semble défendre les lieux.

Le groupe décide d'avancer et se trouve rapidement pris au piège dans une illusion où une personne leur tient un dialogue des plus étrange. L'auteur de l'illusion et des propos ne tarde pas à apparaitre, il s'agit de Shaka, chevalier d'or de la Vierge, l'homme le plus proche de Dieu. Shaka leur révèle alors que sur les 16 Spectres envoyés au Sanctuaire, onze sont déjà morts. Le chevalier d'or de la Vierge fait alors apparaitre un rosaire, composé de 108 perles, une perle pour chaque Spectre d'Hadès. Chacune des perles virant au noir à chaque Spectre tué. Après ces quelques explications, Shaka décide de porter le coup de grâce aux intrus et lance son attaque Tenkūhaja Chimimōryō. 

Attaque qui est contrée par le Spectre Cube du Dulahan, à la plus grande surprise de Gigant. C'est alors que les Spectres Cube du Dulahan, Ox de la Gorgone et Mills de l'Elfe se jetèrent sur Shaka en utilisant des techniques ne leurs appartenant pas : Diamond Dust, Excalibur et Galaxian Explosion.

Gigant du Cyclope comprend alors qu'il ne s'agit plus de ses compagnons mais des trois chevaliers d'or renégats qui ont usurpé l'identité des Spectres afin de passer plus facilement inaperçu.

Surpris, mais surtout a priori incapable de faire face seul à trois chevaliers d'or, Shaka laisse passer les renégats.

Gigant se moque alors de ce poltron qui laisse passer l'ennemi sans sourciller. Hélas pour le groupe de Spectres, Shaka ne désire pas laisser passer le groupe du Cyclope et réitère son attaque Chimimōryō. Le groupe de Spectres est terrassé mais Gigant semble malgré tout être confiant à quelques secondes de mourir : il explique au chevalier d'or de la Vierge qu'en jurant allégeance à Hadès, celui-ci leur a fait don de la vie éternelle.

Calmement, Shaka répond alors au Spectre du Cyclope qu'il lui arrive régulièrement de converser avec Dieu, et que lors de leurs conversations, Shaka n'a jamais entendu parler d'un homme qui aurait reçu l'immortalité..."Hadès aurait-il menti?" Surpris et terrifié, cette question traversa l'esprit de Gigant avant qu'il ne meurre.

Surplis 
Le surplis de Gigant représente le Cyclope, créature mythologique géante n'ayant qu'un seul œil.

Techniques 
 Giant Hold 
 Big Knuckles

Voix 
Dans la version originale, Gigant est doublé par Hisao Egawa. Dans la version française, il est doublé par Jean-Marc Delhausse.

Spectres d'Hadès

en:List of Saint Seiya characters#The 108 Specters
it:Specter#Giganto
pt:Giganto de Ciclope